Méta: hagyományos magyar labdajáték
Méta: népzenei együttes
Méta keresztnév